Курса́нт:
 Курсант — гражданин, состоящий на военной службе, принятый в военное учебное заведение или учащийся в учебном формировании.
 Почётный курсант — почётное звание в Советском Союзе.
 «Кремлёвские курсанты» — телевизионный сериал 2009—2010 годов. 
 «Курсанты» — телевизионный сериал 2004 года.
 Кремлёвский курсант — литературное название курсантов, учившихся в стрелковой школе, размещённой в московском Кремле.
 Подольские курсанты — литературное название курсантов, учившихся в училище, размещённом в Подольске.

См. также 
 Участие курсантов ОСАВШ в войне с формированиями басмачей в пустыне Каракумы в 1931 году
 Улица Красного Курсанта